Евге́ний Алекса́ндрович Бохашви́ли (; 5 января 1993, Днепропетровск, Украина) — украинский футболист, нападающий клуба «ПСС Слеман».

Биография 
Евгений родился в городе Днепропетровске, там же и начал заниматься футболом. В 17 лет подписал контракт с местным «Днепром», но пробиться в основу так и не удалось. В 2012 году был вынужден перейти в аренду в «Кривбасс». Бохашвили провел 2 матча за молодёжную команду криворожского клуба (1 забитый мяч) и дважды попадал в заявку «главного» «Кривбасса» на матчи чемпионата, но на поле так и не выходил. В июне 2013 года был арендован клубом «Карпаты».

23 июля 2014 года стало известно что Бохашвили покинул львовский клуб и вернулся в Днепропетровск. Но сразу же через день он был взят в аренду «Волынью». На сезон 2015/16 снова был отдан в аренду луцкому клубу, однако уже в конце октября 2015 контракт был разорван по инициативе главного тренера и президента «Волыни» Виталия Кварцяного.

В конце февраля 2016 года стал игроком клуба «Нефтяник-Укрнефть». 31 января 2017 года подписал полугодовой контракт с клубом «Рух» (Винники).

В 2018 году на правах свободного агента перешел в «Торпедо», затем — в ФК «Минск».

В марте 2019 года перешёл в индонезийский клуб элитного дивизиона ПСС «Слеман», в котором по итогам сезона вышел на лидирующие позиции, забив 16 мячей в Лиге 1.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Волыни»

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Карпаты» Львов
Игроки ФК «Волынь»
Игроки ФК «Днепр» Днепр
Игроки ФК «Нефтяник-Укрнефть»
Игроки ФК «Рух» Львов
Игроки ФК «Торпедо» Кутаиси
Игроки ФК «Минск»
Игроки ФК «ПСС Слеман»
Игроки ФК «Паханг»
Игроки ФК «Персипура»
Игроки ФК «Намдинь»
Игроки ФК «Оцелул»